Изабель Лебрен де Пиночет () была чилийским педагогом, возглавившей реформу образования для девочек в Чили.

В её время среднее образование для девочек было ограничено и доступно только через церковь. Пиночет открыла в Сантьяго в 1875 году частную среднюю школу, позже известную как Liceo Isabel Le Brun de Pinochet. Это проложило путь к государственной системе образования для обоих полов. Она не только давала начальное образование, но и преподавала в средней школе. В конце второго года работы школ, 1 декабря 1876 года, она решила направить запрос в Совет университета с просьбой о назначении университетских комиссий для оказания помощи и подтверждения экзаменов её учеников.

Благодаря её лоббированию в 1877 году министром образования Мигелем Луисом Амунатеги был подписан указ, облегчающий приём женщин в высшие учебные заведения.

Статуя ей и её коллеге-педагогу Антонии Тарраго работы Самуэля Романа Росиаса стоит в Сантьяго-де-Чили.

Её имя включено в композицию «Этаж наследия» Джуди Чикаго.

Примечания 

 Women in Brazil & Chile at Babson College, located in Wellesley, Massachusetts Powerpoint. Accessed June 2008
 The entry of Chilean women in university and the changes in customs through law 1872—1877 by Karin Sánchez Manríquez, Pontificia Universidad Católica de Chile. Accessed June 2008

Деятели феминизма Чили